Curzon kan syfta på följande:
 George Curzon, 1:e markis Curzon av Kedleston – brittisk statsman (1859–1925)

Geografi

Antarktis 

 Curzon (ö),

Frankrike 

 Curzon, Vendée, kommun, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar